Shenstone ist Ortsname von

 Shenstone (Staffordshire), Staffordshire
 Shenstone (Worcestershire), Worcestershire
Personen
 William Shenstone (1714–1763), Dichter und Gärtner